Франц Йегер ():
 Йегер, Густав (1832—1917) — немецкий естествоиспытатель и гигиенист.
 Йегер, Густав (1808—1871) — немецкий художник, мастер исторической живописи. 
  (1865—1938) — немецкий физик.